Balgarene peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Българене) :
Balgarene, village bulgare de l'obchtina de Lovetch, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Balgarene, village bulgare de l'obchtina de Levski, situé dans l'oblast de Pleven ;
Balgarene, village bulgare de l'obchtina de Radnevo, situé dans l'oblast de Stara Zagora.